Силли:

 Силли — небольшой архипелаг в 45 км к юго-западу от графства Корнуолл.
 Силли — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Суаньи.